Урбель-дель-Кастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 30,832 км². Население — 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса